Frankfort puede referirse a las ciudades:
Frankfort (Illinois);
Frankfort Square (Illinois);
Frankfort (Indiana);
Frankfort (Kentucky);
Frankfort (Nueva York);
Frankfort (villa) en Nueva York;
Frankfort (Ohio);
Frankfort Springs (Pensilvania);
Frankfort (condado de Marathon, Wisconsin);
Frankfort (condado de Pepin, Wisconsin);

zh:法蘭克福 (消歧義)#美國